Galdor est un nom sindarin qui peut renvoyer à plusieurs personnages du légendaire de l'écrivain britannique  :
 Galdor des Havres Gris, un Elfe apparaissant dans Le Seigneur des anneaux.
 Galdor de Gondolin, Elfe, seigneur de la Maison de l'Arbre, cité dans les Contes perdus.
 Galdor le Grand, un Homme du Premier Âge.

Homonymes en Terre du Milieu
Homme de la Terre du Milieu
Elfe de la Terre du Milieu